В основном вулканы на территории Исландии принадлежат к щитовидному типу. Ниже приведен их список.

Примечания 

 
Исландия
Списки:Исландия